Горбуниха — топоним:

Населённые пункты 
 Горбуниха — упразднённое село в Хабарском районе Алтайского края.
 Горбуниха — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Горбуниха — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Горбуниха — посёлок в Сузунском районе Новосибирской области.

Реки 
 Горбуниха (приток Кондомы) — в Новокузнецке Кемеровской области
 Горбуниха (приток Балты) — в Мошковском районе Новосибирской области